Zračna luka Mostar je međunarodna zračna luka južno od Mostara u Bosni i Hercegovini.

Povijest i razvoj
Zračna luka izgrađena je 1935. i služila je isprva isključivo u vojne svrhe jugoslavenske vojske. Poslije Drugog svjetskog rata tvrtka Soko, proizvođač vojnih zrakoplova, koristi ga kao glavnu bazu za testiranje. Godine 1965. otvara se za civilni promet unutar Jugoslavije, a 1984. dobiva status međunarodne zračne luke da bi se povodom Zimskih olimpijskih igara 1984. u Sarajevu rasteretila tamošnja zračna luka. Od tada promet stalno raste da bi 1989. dosegao 86.000.

Početkom rata u Bosni i Hercegovini se promet prekida. Zadnji civilni let je u studenom 1991. Od 1995. ga koriste međunarodne mirovne trupe. 1998. se ponovno otvara za civilni promet. U 2010. i 2011. godini Zračna luka bilježi rekordan poslijeratni promet i veliki rast broja čarter-letova, pretežito iz Italije. Ocjenjuje se da će za daljnji razvoj zračne luke vjerojatno biti potrebna veća ulaganja i strateški partner.

Zrakoplovne kompanije i destinacije
charter letovi, pretežno iz Italije (putnici u Međugorje)

Statistika prometa

Izvori

Vanjske poveznice
Službena stranica zračne luke Mostar

Mostar
Građevine u Mostaru